ISO 639 має три списки кодів. Тут подано всі три списки: ISO 639-1, ISO 639-2 та ISO 639-3, якщо ці коди існують для кожної конкретної мови.

Посилання
Офіційний вебсайт ISO 639
Офіційний перелік мовних кодів ISO 639

ISO